

Histoire 
 Une Dynastie est une succession de dirigeants d'une même famille.

Par extension, en sport, une dynastie décrit un club ou un individu qui domine son sport, une compétition, un championnat ou une ligue pendant une période relativement longue.

Télévision 
 Dynastie (Dynasty), feuilleton télévisé américain diffusé entre 1981 et 1989
 Dynastie 2 : Les Colby (Dynasty II : The Colbys), déclinaison du feuilleton diffusée entre 1985 et 1987
 Dynastie : La réunion (Dynasty : The Reunion), mini-série faisant suite au feuilleton diffusée en 1991
 Dynastie (Dynasty), reboot du feuilleton diffusé depuis 2017

Voir aussi 

Homonymie de titre